Anomalodesmata är en ordning av musslor. Anomalodesmata ingår i klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Anomalodesmata